Eden Park, un stade de la ville d'Auckland en Nouvelle-Zélande,
 Eden Park, une entreprise française de prêt-à-porter,
 Eden Park Golf Trophy.

Voir aussi